

Дзержонзна — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Дзержонзна — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства